Села:

 Бужанка — Чернігівська область, Коропський район
 Бужанка — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Іваничівський район
 Бужанка — Черкаська область, Лисянський район